Gerald Anthony Deen Rios (Caracas, Venezuela, 6 de junio de 2000), más conocido por su nombre artístico Kymged, es un rapero, cantante, y compositor venezolano.​​ Se le considera el chamo del movimiento del Gangsta rap, rap, hip hop, drill, trap latino y reguetón sus letras hablan de Tabú como el sexo, las drogas, violencia, política, depresión, machismo y otros problemas en el mundo que no se toman en cuenta y se presentan a través de su música en la que relata la historia de un individuo o una situación que puede convertirse en canción.​

Criado en Caracas (Venezuela), comenzó a grabar música a los dieciséis años y comenzó a publicarla en línea tres años después en 2021. Kymged, actualmente se encuentra con una carrera sólida dentro de las plataformas digitales y es que a la fecha tiene el logro de más  de 200.000 visualizaciones en sus últimos videos musicales en Youtube, por lo que desde la ciudad de Nueva York, se proyecta en seguir  por más metas en el área musical en conjunto a la creación de un álbum.

Biografía 
Kymged creció en un barrio en Caracas (Venezuela).​ Su padre es de Guyana y su madre, quien se crio en Filas de Mariche, es de ascendencia venezolana.​ Cuando Kymged era niño le gustaba mucho el futbol, pero la pasión por la música inició desde los 10 años de edad, tras mostrar su interés en realizar bases instrumentales de ritmos urbanos como el reguetón, Viendo a su hermano y primo tocar el piano y la guitarra influyo que Kymged tomara el camino de la música. Sin embargo paso por muchos problemas en la calle y causó que pasara por un secuestro exprés a muy temprana edad, a causa su destino presenta un cambio para el año 2015 ante la situación de su país que presenta una crisis financiera, por lo que a sus 15 años decide emigrar a los Estados unidos (US); en función de seguir sus sueños y de elevar el  nivel de vida  del que no era posible en Venezuela.El lugar de llegada de Kymged, se efectuó en la Gran Manzana, New York  donde desde el Bronx comienza parte su carrera musical y sus estudios desde cero en el que le tocó vivir en una habitación pequeña que se convierte para él en su espacio para adquirir conocimiento a cerca de la música al punto de desarrollar bastante habilidades para el en la profesión.

Kymged Idolatraba a Tupac Shakur, Anuel AA, Nicky Jam, J balvin, Farruko, y Arcángel mientras crecía y aspiraba a emular su estilo de vestir, particularmente su énfasis en las joyas, jackets y zapatos.

Carrera Musical 
Kymged declaró: “Mi música es mi alma hablando, literalmente. Tiene muchos sentimientos, mucho dolor. Son mis experiencias al crecer en la calle, Tengo la intención de revolucionar el mundo a través de la música, Yo creo que hay otras cosas importantes además del amor y el desamor. Estoy agradecido de poder cambiar el mundo de la manera que puedo”.Parte de las habilidades de Kymged, fueron ser DJ  por lo que en su tiempo libre después de la escuela trabajaba para disfrutar de la música y adquirir conocimientos y experiencia. Su mayor afición en la secundaria fue rapear y hacer freestyle, para pasar el tiempo y divertirse con sus amigos ante la creación de sus propias canciones. Su estadía en el Bronx, se une en conjunto a visitar el estudio casero perteneciente a un vecino, donde desarrolló sus primeros ritmos y profundiza en el proceso de escribir canciones y producirlas por lo que desde ese entonces es él quien se encarga de se hacer la composición de sus temas.  Comenzó a grabar música a los dieciséis años y comenzó a publicarla en línea tres años después en 2021Su música obtuvo miles de reproducciones, y sigue estando independiente como solista.

Su carrera como solista comenzó en el año 2021 con su primer tema Protejaque se dejó conocer y el video oficial de esta canción se volvió viral entre los conocedores y fanáticos de la música latina, alcanzando más de 250,000 visitas solo en YouTube.Un año después en el 2022, Kymged fue aún más prolífico y lanzó dos sencillos, los cuales se convirtieron en éxitos instantáneos. Con "Lealtad", Kymged rompió el hielo, mostrando a sus fanáticos que es hábil y con su talento para componer. La canción se estrenó el 15 de enero de 2022 en YouTube y recientemente eclipsó las 200.000 visitas.Kymged lanzó su último sencillo llamado “Campeonato”. Con esta canción, Kymged se consagró entre los artistas latinoamericanos más populares luego de que “Campeonato” superara las 100.000 reproducciones en tiempo récord. y ser publicado en Billboard

Referencias

Enlaces externos 

 Kymged en Facebook
 Kymged en Twitter
 Kymged en Instagram
 Kymged en YouTube.

Categorías: Hombres | Nacidos en 2000